Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2014, cinquante-neuvième édition des championnats du monde de tennis de table et septième dédiée aux équipes, ont lieu du 28 avril au  à Tokyo, au Japon. Les tournois masculin et féminin sont tous deux remportés par la République populaire de Chine.

Messieurs

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Autriche, 3. Pologne, 4. Russie, 5. Brésil, 6. Serbie
Groupe B: 1. Allemagne, 2. Singapour, 3. Croatie, 4. Hong Kong, 5. Ukraine , 6. Danemark
Groupe C: 1. Japon, 2. Portugal, 3. Grèce, 4. France, 5. Roumanie, 6. Hongrie
Groupe D: 1. Corée du Sud, 2. Taipei chinois, 3. Suède, 4. Corée du Nord, 5. Biélorussie, 6. Espagne

Phase finale 

Équipe championne :  : Ma Long, Zhang Jike et Xu Xin

Équipe finaliste :  : Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov et Patrick Franziska

Dames

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Corée du Nord, 3. Roumanie, 4. Autriche, 5. Pologne, 6. Slovaquie
Groupe B: 1. Japon, 2. Taipei chinois, 3. Biélorussie, 4. Hongrie, 5. États-Unis, 6. Australie
Groupe C: 1. Singapour, 2. Corée du Sud, 3. Pays-Bas, 4. Luxembourg, 5. France, 6. Russie
Groupe D: 1. Hong Kong, 2. Allemagne, 3. Ukraine, 4. République tchèque, 5. Croatie, 6. Serbie

Phase finale 

Équipe championne :  : Ding Ning, Li Xiaoxia et Liu Shiwen

Équipe finaliste :  : Yuka Ishigaki, Kasumi Ishikawa et Sayaka Hirano

2014
Tennis de table par équipes
Tennis de table par équipes 2014
Monde par équipes 2014
Monde par équipes
Sport au Japon en 2014
Sport en avril 2014
Sport en mai 2014